Матте́о Гарро́не (; род. 15 октября, 1968, Рим, Лацио, Италия) — итальянский
кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Лауреат национальной кинопремии «Давид ди Донателло» в номинации лучший фильм («Гоморра»), двукратный обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля («Гоморра», «Реальность») и номинант на премию BAFTA («Гоморра», «Догмэн»).

Биография 
Родился в Риме, сын театрального критика Нико Гарроне. Мать Маттео, Донателла Римольди, занималась фотографией. По материнской линии Маттео является внуком итальянского киноактёра Адриано Римольди. 

После окончания школы искусств Liceo Ripetta он работал помощником оператора, с 1986 до 1995 - художником.
За первый короткометражный фильм «Силуэт» Гарроне получил Sacher d’Oro — премию, которую спонсирует знаменитый итальянский режиссёр и сценарист Нанни Моретти. В 1997 году режиссёр снимает свой первый полнометражный фильм «Средиземноморье», в котором одним из трёх эпизодов стал фильм «Силуэт».

Признание критиков пришло к Гарроне после фильма «Таксидермист» за который он получил премию Давид ди Донателло в номинации «Лучший сценарий». Фильм стал поворотным моментом в карьере режиссёра.

Мировой успех принёс режиссёру фильм «Гоморра», снятый по одноимённой книге Роберто Савиано. Лента рассказывает о том, как преступные группировки влияют на жизнь обычных людей в современной Италии. Фильм получил Гран-при Каннского кинофестиваля в 2008 году, итальянский «Золотой глобус», награды Европейской киноакадемии за лучший фильм, режиссёрскую работу и сценарий, а также был номинирован на премию «Сезар». Внимание критиков и всего мирового сообщества привлекло то, как подлинно-мрачно режиссёр показал современное итальянское общество. После этого фильма многие критики начали говорить о возрождении итальянского кинематографа, а самого Гарроне стали называть наследником традиций неореализма. 

В 2012 году он вновь получает Гран-при Каннского кинофестиваля за фильм «Реальность». И в этом же году становится членом жюри Венецианского кинофестиваля. 

В 2013 году Гарроне снимает рекламный ролик для Bulgari с Эриком Бана в главной роли.

В 2015 году новый англоязычный фильм Гарроне «Страшные сказки» (с Сальмой Хайек, Венсаном Касселем и Тоби Джонсом в главных ролях) стал одним из трёх итальянских фильмов, попавших в основной конкурс 68-го Каннского кинофестиваля.

В 2019 году Маттео Гарроне вручили главную награду Италии — Давид ди Донателло — за его фильм Догмэн, тем самым режиссёр стал рекордсменом по числу полученных статуэток этой кинопремии. Его лента была удостоена сразу девяти наград Национальной киноакадемии.

В феврале 2020 года на Берлинском кинофестивале состоялась премьера приключенческого фэнтези «Пиноккио» Гарроне. В России картина выйдет на цифровых платформах 10 июня.

Личная жизнь 
У Гарроне есть сын Никола (род. в сентябре 2008 года) от его бывшей девушки, Нунзии Де Стефано.

В 2000 году Гарроне создал свою кинопроизводственную компанию «Archimede». 

В 2018 году он стал лектором в Миланском университете IULM, рассказывая студентам о том, как создаются истории.

Фильмография

Примечания 

Кинорежиссёры Италии
Сценаристы Италии
Продюсеры Италии
Лауреаты премии «Давид ди Донателло»